Cinco buques de la Royal Navy británica, han sido nombrados HMS Princess, HMS Princesse o HMS Princessa:

  fue un navío de 54 cañones botado en 1660 y desguazado en 1680.
 HMS Princess fue un navío de línea de 90 cañones botado en 1682 con el nombre HMS Ossory. Fue renombrado HMS Prince en 1705, HMS Princess en 1716 y HMS Princess Royal en 1728. Fue desguazado en 1773.
  fue un navío de línea de 70 cañones, originalmente, español ( Princesa). Fue capturado en 1740, usado como pontón desde 1760 y vendido en 1784.
  fue un navío de línea de 70 cañones, originalmente, el español Princesa. Capturado en 1780 fue usado como pontón desde 1784 y desguazado en 1809.
  fue un navío de 28 cañones, originalmente, era el holandés Williamstadt en Boetzlaar. Fue capturado en 1795fue usado como batería flotante de 26 cañones desde 1800. Fue vendido en 1816.

Adicionalmente, algunos buques, han sido nombrados en honor a una princesa especifica y anteponiendo su título, incluidos:

Véase también 

 

Nombres de buques británicos